Houtmarkt (handel), een gelegenheid waar hout wordt verhandeld;
 Een plein of straat genoemd naar de houthandel;
 Jonas Daniël Meijerplein (Amsterdam), eerder Deventer Houtmarkt en tijdens de Tweede Wereldoorlog Houtmarkt genoemd;
 Houtmarkt (Breda);
 Houtmarkt (Brussel);
 Houtmarkt (Den Haag);
 Houtmarkt (Haarlem);
 Houtmarkt (Kortrijk);
 Houtmarkt (Zutphen).